New Windsor kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
New Windsor (Maryland)
New Windsor (New York)